Schmid este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gerhard Schmid (n. 1946), om politic german
 Herman Schmid (1939-2021), om politic suedez
 Karl Ferdinand Schmid (1750-1809), jurist german

Vezi și 
 Schmidt
 Schmied
 Schmitt
 Schmitz
 Smith (nume)
 Smits